Zkratka CPP může znamenat:
 C++
 Preprocesor jazyka C
 Cihla plná pálená
 Czech Press Photo
 Central Park Praha – rezidenční komplex

 Podobné zkratky
 ČPP – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Zkratky